Нево́лин (Нево́лина) — русская фамилия. Известные носители:

 Неволин, Виктор Андреянович (1926—2016) — советский учёный-геолог, председатель Красноярского территориального управления Министерства геологии СССР, заслуженный геолог РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.
 Неволин, Георгий Лукич (1921—2015) — начальник Высшего военно-морского училища подводного плавания им. Ленинского комсомола (1973—1984), вице-адмирал в отставке.
 Неволин, Константин Алексеевич (1806—1855) — юрист, один из первых исследователей документов Водской пятины.
 Неволин, Пётр Иванович (1856 — после 1903) — земский статистик, народник («Процесс 193-х»).
 Неволин-Светов, Александр Александрович (род. 1988) — российский пловец, чемпион Паралимпийских игр.

 Неволина, Анжелика Сергеевна (род. 1962) — российская актриса кино и театра, заслуженная артистка России.
Неволина — село в Ишимском районе Тюменской области.